Sultanow (Sultanov), Sultanova (weibliche Form) ist die russifizierte Form eines arabischstämmigen Familiennamens.

Bekannte Namensträger:

 Alexei Sultanow (1969–2005), sowjetischer Pianist
 Ayna Sultanova (1895–1938), aserbaidschanische kommunistische Parteiaktivistin und Staatsperson
 Baqyt Sultanow (* 1971), kasachischer Politiker
 Ceyhun Sultanov (* 1979), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Elman Sultanov (* 1974), aserbaidschanischer Fußball-Nationalspieler
 Firaja Sultanowa-Schdanowa, russische Marathonläuferin
 Nikolai Wladimirowitsch Sultanow (1850–1908), russischer Architekt, Restaurator, Kunstwissenschaftler und Hochschullehrer
 Oleg Sultanow (* 1949), russischer Journalist
 Rinata Sultanowa (* 1998), kasachische Radrennfahrerin 
 Tursun Ikramowitsch Sultanow, kasachischer Historiker
 Ural Sultanow, sowjetischer Kosmonaut

Siehe auch:

 Sultonov